Синёв (Синёва) — русская фамилия. Известные носители:

 
 Синёв, Игорь Николаевич (род. 1964) — российский рэндзист.
 Синёв, Михаил Юрьевич (род. 1972) — российский футболист.
 Синёв, Николай Михайлович (1906 — 1991) — советский инженер-конструктор, лауреат пяти Государственных премий СССР.
 Синёв, Сергей Юрьевич (род. 1956) — российский энтомолог, доктор биологических наук.
 Синёв, Яков Михайлович (1912 — 1943) — Герой Советского Союза.
 Синёва, Альбина Викторовна (род. 1968) — русский поэт и журналист.

См. также 
 Синев — село в Гощанском районе Ровненской области Украины
 Синёво